Теренин — русская фамилия; имеет женскую форму Теренина. Известные носители:

 
 Теренин, Дмитрий Степанович (1873—?) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Казанской губернии.
 Теренин, Игорь Алексеевич (род. 1962) — советский футболист, защитник, мастер спорта.
 Теренин, Михаил Николаевич (1839—1899) — российский государственный деятель, камергер, коллежский советник, действительный статский советник, губернатор Симбирской и Владимирской губерний.

Примечания

См. также 
 Теренино